Antholis ist der Familienname folgender Personen:

Kary Antholis (* 1962), US-amerikanischer Manager des TV-Senders HBO und Dokumentarfilmemacher
William Antholis (* 1964), griechisch-amerikanischer Politikwissenschaftler